Notosuchus (griechisch: „Krokodilgott des Südens“; notos= „Süden“; suchus= „Sobek“) ist eine ausgestorbene Gattung der Crocodylomorpha aus der Gruppe der Notosuchia. Fossilien wurden in der Bajo de la Carpa Formation in Argentinien gefunden und auf die Oberkreide vor etwa 86 bis 83 Millionen Jahre datiert. Notosuchus lebte terrestrisch, das bedeutet, dass es auf dem Land lebte. Arthur Smith Woodward beschrieb Notosuchus im Jahr 1896; er war dabei der erste bekannte Notosuchia. Die Typusart ist Notosuchus terrestris. Eine weitere Art, Notosuchus lepidus, wurde 1957 von Saez beschrieben.

Merkmale 
2008 beschrieben Fiorelli und Calvo weitere Überreste von Notosuchus terrestris. Sie vermuteten, dass die Schnauze von Notosuchus der des Schweines ähnelte. Die nach vorn gerichtete Nasenlöcher und das Fehlen einer knöchernen Nasenscheidewand, die bei Notosuchus wahrscheinlich aus Knorpel bestand, unterstützen diese Theorie. Rillen auf der Oberfläche der Nasenbeine und des Unterkiefers dienten höchstwahrscheinlich als Ansetzungsmöglichkeit von nasolabialen Muskeln und Depressormuskel. Außerdem vermuten Fiorelli und Calvo, dass Notosuchus weiche Wangen aus Muskelgewebe besaß. Die schweineartige Schnauze soll der Nahrungssuche gedient haben, ähnlich wie bei heutigen Wildschweine, während die Wangen dazu dienten, dass das Futter im Maul nicht verloren ging.

Systematik 
Notosuchus ist die namensgebende Gattung der Notosuchia. Diese sind eine basale Gruppe der Metasuchia, also der Gruppe aus denen sich die heutigen Krokodile entwickelt haben. Innerhalb der Notosuchia ist die systematische Stellung von Notosuchus sehr umstritten. So ergab eine Studie von Sereno et al. (2001), dass Notosuchus ein abgeleiteter Notosuchia ist, dessen Schwestertaxon die afrikanische Gattung Malawisuchus bildet. 2009 kamen Sereno und Larsson zum Ergebnis, dass Notosuchus ein basaler Notosuchia ist; das Schwestertaxon bildet aber immer noch Malawisuchus. Es folgt ein Kladogramm nach Sereno und Larrson (2009):

Paläoökologie 
Die Fossilien von Notosuchus wurden in der Bajo de la Carpa Formation gefunden. Sie werden auf ein Alter von ca. 86 bis 83 Millionen geschätzt. Die wohl häufigsten Fleischfresser (Carnivoren) waren weitere Notosuchia wie Comahuesuchus und Cynodontosuchus. Andere Crocodylomorpha waren der Sebecia Lomasuchus und Peirosaurus sowie der Protosuchia Neuquensuchus. Des Weiteren gab es den nur sehr schlecht erhaltene Noasauride Velocisaurus und der Alvarezsauride Alvarezsaurus. Primitive Vögel waren Neuquenornis, zu denen kleine Nester und Eier zugeordnet werden, und Patagopteryx. Herbivoren (Pflanzenfresser) waren nur durch Bonitasaura, einen Titanosaurier, vertreten.

Einzelnachweise

Weblinks 

Crocodylomorpha
Crocodylomorpha (Archosaurier)
Ausgestorbenes Krokodil